Die Saison 1994/95 war die 15. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde bereits zum neunten Mal die Schachabteilung des FC Bayern München. Nach der Saison zog sich der Verein aus der Schachbundesliga in die Oberliga Bayern zurück, nachdem das Präsidium des FC Bayern den Beschluss gefasst hatte, sich auf eine einzige Profimannschaft, die Fußballmannschaft, zu beschränken. Neu aufgestiegen waren der SV Tübingen 1870, Werder Bremen, der PSV Turm Duisburg und der SV 1920 Hofheim. Der SC Stadthagen zog sich nach der ersten Doppelrunde zurück. Tübingen, Bremen und, dank des Rückzugs der Bayern, auch Duisburg, konnten sich in der Liga halten, Hofheim stieg wie auch der SV Erfurt West ab.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1994/95

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1994/95
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995
Sportsaison 1994/95